Платформа 353 км — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке Корсаков — Ноглики. Назван по расстоянию от Корсакова.

Деятельность 
По состоянию на июль 2012 года на платформе останавливается летний пригородный поезд сообщением Поронайск — Победино, состоящий из тепловоза ТГ16 и четырёх сидячих вагонов. Пассажирские поезда дальнего следования на платформе не останавливаются.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области